BNJ peut faire référence à :
  ;
 Gare de Bonn, en Allemagne, selon la liste des codes AITA des gares ;
 , une revue académique publiée par la British Numismatic Society.

Code